Ел Флорењо има више значења:

 Ел Флорењо (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Флорењо, Ел Капулин (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику